Cinq navires de la Royal Australian Navy ont porté le nom de HMAS Sydney, d'après Sydney, ville d'Australie :
 le , un croiseur léger de la , lancé en 1912, sorti du service en 1928 puis détruit ;
 le , un croiseur léger de la , lancé en 1934, coulé à la suite de son engagement avec le croiseur auxiliaire allemand Kormoran le  ;
 le , un porte-avions de la , lancé en 1944, sorti du service en 1973, vendu pour démolition ;
 le , une frégate lance-missiles de la , lancée en 1980, active en 2012 ;
 le , un destroyer de la , prévu pour entrer en service en 2017.

Sydney